306 км, 306-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 306 км — платформа, Горьковская железная дорога. Код 243614
 306 км — платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 653618
 306 км (Октябрьская железная дорога) — платформа, Октябрьская железная дорога. Код 066084.
 306 км (платформа, Северная железная дорога)